Лос Хабонсиљос има више значења:

 Лос Хабонсиљос (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Хабонсиљос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику